localité du district de Panamá dans la province de Panama au Panama
 localité du district de Soná dans la province de Veraguas au Panama

, qui oppose, à  au Panama, le parti libéral colombien au Parti national colombien durant la guerre des Mille Jours.